Olizar ist der Familienname folgender Personen:

 Gustaw Olizar (1798–1865), Adelsmarschall von Kiew, Schriftsteller und Eigentümer der Ortschaft Korestyszow Wolhynien.
 Narcyz Olizar (1794–1862), Senator-Kastell des polnischen Königreichs und ab 1831 Mitglied des europäischen Parlaments sowie Schriftsteller, Journalist und Maler